Con el nombre de Batalla de León se conocen varios hechos militares:

 la Batalla de León o batalla del Foso, ocurrida en el año 938, que culminó con la toma de la ciudad de León (España) por parte de los moros;
 la Batalla de León, ocurrida en 1821 en Jujuy, Argentina, gesta conocida como Día Grande de Jujuy;
 la Batalla de León (Nicaragua), ocurrida en 1912 en el contexto de la revolución libero-conservadora en Nicaragua;
 la Batalla de León (Guanajuato), ocurrida en 1915 en los llanos de León, Guanajuato, México.